Brandon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brandon Township (Iowa)
 Brandon Township (Michigan)
 Brandon Township (Minnesota)
 Brandon Township (North Dakota)
 Brandon Township (South Dakota)